Пашуканис () — литовская фамилия.

Известные носители:
 Пашуканис, Викентий Викентиевич (1879—1920) — российский издатель.
 Пашуканис, Евгений Брониславович (1891—1937) — советский учёный-юрист.